Diego Flores (n. 1982), Gran Mestre d'escacs argentí
 Diego Flores Amaya (Diego del Gastor) (1908 - 1973), guitarrista andalús
 Diego Flores Valdez (s.XVI), navegant castellà

Vegeu també 
 Juan Diego Flórez (n. 1973), tenor peruà